Алекса́ндр Я́ковлевич Андре́ев:* Андреев, Александр Яковлевич (1797—1878) — петербургский архитектор.
 Андреев, Александр Яковлевич (17??—18??) — русский переводчик, преподаватель Инженерного корпуса.